De Landesliga Hamburg 1973/74 was het 29ste voetbalkampioenschap van de Landesliga Hamburg, de hoogste amateurcompetitie van Hamburg. De competitie fungeerde als derde klasse onder de Regionalliga Nord. 

Na dit seizoen werd de competitie geherstructureerd. De 2. Bundesliga werd ingevoerd als nieuwe tweede klasse en de Regionalliga verdween en maakte plaats voor de Oberliga Nord, die nu de derde klasse werd. De Landesliga werd zo nog maar de vierde hoogste klasse. Kampioen Victoria Hamburg plaatste zich voor de Oberliga. SC Poppenbüttel en SV Blankenese, die tweede en derde eindigden namen deel aan een kwalificatieronde voor de Oberliga. Enkel Poppenbüttel kon zich hiervoor nog plaatsen.

Eindstand

Externe links
  f-archiv.de

Oberliga Hamburg
Duits competitievoetbal 1973/74